Толкачёва — русская фамилия. Известные представительницы:

 Толкачёва, Алиса Евгеньевна (род. 1967) — мэр города Тулы (2010—2011).
 Толкачёва, Галина Семёновна (1934—2020) — советская и белорусская театральная актриса, артистка Белорусского государственного академического театра драмы имени Янки Купалы, Народная артистка БССР (1990).
 Толкачёва, Зоя Ивановна (1909—1983) — советский деятель здравоохранения, заслуженный врач Карело-Финской ССР (1957) и РСФСР (1959).
 Толкачёва, Ирина Сергеевна (род. 1982) — российская спортсменка, выступавшая в синхронном плавании. 
 Толкачёва, Любовь Николаевна (род. 1936) — заслуженный тренер СССР по художественной гимнастике.
 Толкачёва, Мария Юрьевна (род. 1997) — российская гимнастка.
 Толкачёва, Яна Юрьевна (род. 1987) — российская пловчиха.

См. также